Le Croissant sportif de Redeyef (), plus couramment abrégé en CS Redeyef, est un club tunisien de football fondé en 1919 et basé dans la ville minière de Redeyef.

En 2012, le CSR réussit son accession en Ligue III.

Histoire

Histoire du football à Redeyef  
L'installation de nombreux étrangers de différentes nationalités à Redeyef, à la suite de la découverte du phosphate, favorise l'apparition de la pratique du football dès le début du . En 1920, des ouvriers et cadres de la Compagnie des phosphates de Gafsa créent leur propre club à l'instar de leurs voisins de Métlaoui, Moularès et Mdhilla.

Ils lui donnent le nom de « Com-Phos », abréviation de la dénomination de la compagnie. Mais très rapidement, l'usage et la phonétique le font dévier vers « Khanfous » (qui désigne le coléoptère si familier), une appellation d'une grande originalité, adoptée sans hésitation par tous.

Ce club est au début réservé aux étrangers (français, maltais, italiens, etc.) dont voici la liste des joueurs licenciés en 1923 : Wilfred Delmotte, Jules Millet, Joseph Morana, Antoine Sanchez, Jean Deidda, Antoine Garelli, Léopold Amat, François Richelmi, Sauveur Bucalo, François Nicolas, Yvan Stephani, Joseph Berouiller, Louis Locci, Louis Harin et Armand Morana. Après la Seconde Guerre mondiale, le club s'ouvre aux Tunisiens, coïncidant avec son couronnement comme champion de la deuxième division sud-ouest, appelée alors division d'honneur, en 1948 et 1949 ; il échoue cependant à chaque fois contre le champion du Sud, le Sfax railway sport. En 1953, il remporte le critérium régional du Centre-sud mais perd à nouveau en demi-finale du championnat de Tunisie contre le même adversaire.

En 1956, un deuxième club est créé dans la ville, la « Jeunesse sportive de Redeyef », alors que le Khanfous est décimé par le départ des étrangers et ne compte presque plus que des tunisiens.

Marche du CSR 
En 1958, les deux clubs de la ville se regroupent en une « Union sportive jeunesse-khanfous » (USJKR), présidée par Mokhtar Maâyouf. Le club termine second de la deuxième division Sud-Ouest mais, pour des raisons obscures, déclare forfait l'année suivante. En 1960, il reprend son activité avec sa nouvelle appellation de « Croissant sportif de Redeyef » mais végète longtemps en troisième division. 

Ce n'est qu'en 1978 que le club réussit à accéder en seconde division (Ligue II). Il y passe sept saisons avec des joueurs comme Houcine Néji (61 buts au total), Mongi Bouslahi, Messaoud Bouyahyi, Habib Ayat. Il y revient pour une saison en 1989 et en 1999 avant de sombrer en ligue amateurs. Après plusieurs tentatives, l'équipe parvient à la fin de la saison 2011-2012 à accéder en Ligue III.

Résultats en coupe 
L'équipe est parvenue cinq fois en seizièmes de finale de la coupe, mais n'a jamais dépassé ce tour :
 1958-1959 (USJKR) : match perdu contre le Club africain 0-6
 1979-1980 : match perdu contre le Stade tunisien 1-3 (but de Houcine Néji)
 1980-1981 : match perdu contre le Stade tunisien 0-2
 1981-1982 : match perdu contre l'Espérance sportive de Tunis 1-2 (but de Mongi Bouslahi)
 1992-1993 : match perdu contre le Club olympique des transports 0-4

Personnalités

Présidents 

 Abderrazak Ben Abdallah

Entraîneurs

Notes et références 

Club de football en Tunisie
Club de football fondé en 1919
Gouvernorat de Gafsa